De zestiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 3 september 2012 over een afstand van 185 km van Villa de Jovellanos (Gijón) naar Cuitu Negru.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Cameron Meyer (Orica-GreenEdge); is niet meer gestart met het oog op de Wereldkampioenschappen.
  Pablo Lechuga (Caja Rural); heeft tijdens deze etappe opgegeven.

16
Sport in Asturië